Schwarzfahrer steht für:
 Schwarzfahren, Beförderungserschleichung bzw. Fahren ohne Fahrerlaubnis
 Schwarzfahrer (1983), deutscher Spielfilm von Manfred Stelzer
 Schwarzfahrer (1993), deutscher Kurzfilm von Pepe Danquart
 Schwarzfahrer (1996), österreichischer Spielfilm von Nikolaus Leytner
 Schwarzfahrer IG, Interessengemeinschaft für den Erhalt historischer Bestattungsfahrzeuge

Siehe auch:
 Schwarzfahrerversicherung